Факсон има више значења:
 Факсон (Пенсилванија)
 Факсон (Оклахома)